Серито де лос Пуеркос има више значења:

 Серито де лос Пуеркос (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серито де лос Пуеркос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику